Фамилија Негрете има више значења:

 Фамилија Негрете, Колонија Ахумада (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Негрете, Колонија Идалго (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику